Tallaght Rockets – irlandzki klub siatkarski z Dublinu. Założony został w latach 80. XX wieku. Swoje mecze rozgrywa w Firhouse Community College Sports Complex.

Początkowo powstała drużyna kobiet, która do końca sezonu 2007/2008 występował pod nazwą Clonhouse, następnie utworzono męską drużynę. Zespół kobiet w sezonie 2009/2010 doszedł do finału Pucharu Irlandii.

W sezonie 2011/2012 po okresie przerwy został reaktywowany zespół mężczyzn. Od tego czasu zdobył Pucharu Irlandii i zajął 3. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Bilans sezonów 
(od sezonu 2005/2006)

mężczyźni

zespół kobiet 

Poziom rozgrywek:

Osiągnięcia 
Lista obejmuje okres od sezonu 2005/2006.

męska drużyna 
 Mistrzostwa ligowe:
  3. miejsce (2x): 2018, 2019
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  1. miejsce (1x): 2017
  2. miejsce (1x): 2018

kobieca drużyna 
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  2. miejsce (1x): 2010

Bibliografia 
 
 

Irlandzkie kluby siatkarskie
Sport w Dublinie